Gussek bezeichnet:
 einen deutschen Fertighaushersteller, siehe Gussek Haus

Gussek ist der Familienname folgender Personen:
 Rainer Gussek (* 1964), deutscher Hörspielautor